«Народження Венери» («Народження Венери із морської піни») — сюжет багатьох творів мистецтва, в тому числі картин:
 «Народження Венери» — картини Сандро Боттічеллі (1486)
 «Народження Венери» — картини Александра Кабанеля (1863)
 «Народження Венери» — картини Адольфа Вільяма Буг(е)ро (1879)
 «Народження Венери» — картини Жана-Леона Жерома (1890).

Картини за сюжетами давньогрецької міфології
Картини з оголеними жінками
Афродіта в живописі